Alwan steht für:

 das antike Königreich Alwan bzw. Aluan, siehe Albania
 die Alwanische Sprache

Alwan ist der Familienname folgender Personen:
 Hanna G. Alwan (* 1954), libanesischer Geistlicher, Kurienbischof in Antiochia
 Jassem Alwan (1926–2018), ehemaliger syrischer Offizier und Politiker
 Rafid Ahmed Alwan (* 1968), irakischer Überläufer und Informant 

Siehe auch:
 Alban
 Alvan